Larivière kan syfta på:

 Charles-Philippe Larivière (1798–1876), fransk målare
 Larivière, Territoire de Belfort, fransk kommun

Se även 
 Larivière-Arnoncourt
 Larrivière-Saint-Savin 
 La Rivière